Rivière Neilson peut se référer à:

Hydronymes

Rivière Neilson (rivière Pépeshquasati), un cours d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Neilson (bras du Nord), un cours d'eau de Portneuf (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.